St. Bernard, plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 St. Bernard Parish, parish in de Amerikaanse staat Louisiana

Zie ook 
 Saint-Bernard (doorverwijspagina)